Damesvoetbal Opglabbeek was een Belgische voetbalclub uit Opglabbeek.

Geschiedenis 
In 2012 werd de club geïntegreerd in de werking van FC Eendracht Louwel. Sinds seizoen 2012-'13 speelt deze damesvoetclub onder de naam Damesvoetbal Eendracht Louwel.

Erelijst
Derde nationale: 1x kampioen (2010)

Seizoenen

Vrouwen

Opglabbeek
Opglabbeek
Sport in Oudsbergen
Sportvereniging in Limburg (België)